Bevilacqua bezeichnet:
 Bevilacqua (Venetien), italienische Gemeinde in der Provinz Verona
 Castello di Bevilacqua, Burg in der gleichnamigen Gemeinde in der Provinz Verona

Bevilacqua ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bevilacqua (1934–2013), italienischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Alfredo Bevilacqua (1874–1942), argentinischer Tangokomponist und Pianist
 Aloysius Bevilacqua, italienischer Geistlicher, Lateinischer Titularpatriarch von Alexandria
 Anthony Joseph Bevilacqua (1923–2012), Erzbischof von Philadelphia und Kardinal
 Antonella Bevilacqua (* 1971), italienische Hochspringerin
 Antonio Bevilacqua (1918–1972), italienischer Radrennfahrer
 Berna Bevilacqua (um 1950–1996), argentinischer Pianist
 Bonifazio Bevilacqua (1571–1627), italienischer Kardinal
 Claire Bevilacqua (* 1983), australische Surferin
 Cristiano Bevilacqua (* 1983), italienischer Badmintonspieler
 Daniel Bevilacqua (1945–2020), unter dem Pseudonym „Christophe“ französischer Sänger
 Ettore Bevilacqua (1918–1979), italienischer Schauspieler
 Francesco Bevilacqua (* 1944), italienischer Politiker
 Gian Carlo Bevilacqua (1775–1849), venezianischer Maler
 Giovanni Ambrogio Bevilacqua (1474–1516), italienischer Maler
 Giulia Bevilacqua (* 1979), italienische Schauspielerin
 Giulio Bevilacqua (1881–1965), italienischer Kardinal
 Luca Antonio Bevilacqua, italienischer Latinist, Italianist und Lexikograf
 Matteo Bevilacqua (1768–1821), italienischer Diplomat und Komponist
 Maurizio Bevilacqua (* 1960), kanadischer Politiker
 Octávio Bevilacqua (1887–1959), brasilianischer Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Patricia Bevilacqua (* 1965), brasilianische Judoka
 Peri Bevilacqua (1899–1990), brasilianischer General

Sonstiges:
 Mount Bevilacqua, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Bevilaqua